Fernando Fernández (ur. 1979) − piłkarz hiszpański
 Fernando Fernández (ur. 1992) − piłkarz paragwajski
 Fernando Fernández Martín − polityk hiszpański
 Fernando Fernández (ur. 1940) − hiszpański rysownik komiksowy